BCDIC (Binary Coded Decimal Interchange Code) — шестибитная кодировка, содержащая латинские символы, арабские цифры, знаки пунктуации и некоторые математические символы. Создана в IBM в 1928 году. Кодировка изначально адаптировалась для перфокарт. Многие корпорации использовали эту кодировку — CDC, Bull, Siemens] и другие. Было очень много вариантов этой кодировки, единого стандарта не существовало.

Варианты кодировок 
CDC 1604, кодировка для магнитной ленты:

CDC 1604, кодировка для перфокарты:

См. также 
 EBCDIC

Компьютерные кодировки